Кантон Ле-Пон-де-Бовуазен () — один из 19 кантонов департамента Савойя, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция. INSEE код кантона — 7314. Он полностью находится в округе Шамбери. Кантон был создан в 1860 году. Общая площадь кантона составляет 271,81 км², население — 19 941 человек.

История 
Кантон Ле-Пон-де-Бовуазен был создан в 1860 году, и до 2015 года в него входило 12 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Савойя уменьшилось с 37 до 19. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. В состав кантона Ле-Пон-де-Бовуазен 22 марта 2015 года были добавлены коммуны кантонов Эшель и Коньен, и общее количество коммун кантона увеличилось до 27.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Ле-Пон-де-Бовуазена составляло 19 941 человек. Из них 25,9 % были младше 20 лет, 16,2 % — старше 65. 24,2 % имеет высшее образование. Безработица — 8,2 %. Экономически активное население (старше 15 лет) — 9598 человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 1,7 % — сельскохозяйственные работники, 8,7 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 12,9 % — работники интеллектуальной сферы, 27,5 % — работники социальной сферы, 25,8 % — государственные служащие и 23,8 % — рабочие.

Коммуны кантона 
C 2015 года в кантон входят 27 коммуны, административный центр находится в коммуне Ле-Пон-де-Бовуазен.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Ле-Пон-де-Бовуазене баллотировались 4 пары кандидатов (явка составила 50,71 %). Во втором туре 29 марта, Жильбер Гиг и Корин Вольф были избраны с поддержкой 64,98 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 51,19 %.

Примечания 

Кантоны департамента Савойя